Itaúba — Mezilaurus itauba
 Nectandra globosa

Desambiguação